Семён Тихонович Шаповаленко (17.09.1913 — 07.02.1942) — командир взвода мотострелкового пулемётного батальона 4-й гвардейской танковой бригады 57-й армии Южного фронта, гвардии старшина. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 4 сентября 1913 года в селе Калиновка ныне Витовского района Николаевской области Украины в крестьянской семье. Украинец. Работал комбайнёром колхоза в селе Константиновка.

В Красной Армии в 1935—1937, 1939—1940 годах и с 1941 года. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года.

Командир взвода мотострелкового пулемётного батальона 4-й гвардейской танковой бригады кандидат в члены ВКП(б) гвардии старшина Семён Шаповаленко неоднократно отличался в боевых действиях осенью 1941 года под Донецком. 7 февраля 1942 года при отражении контратак пехоты и танков противника у села Степановка Краснокутского района Харьковской области в критический момент боя гвардеец бросился с противотанковыми гранатами под головной вражеский танк.

Похоронен в селе Степановка Краснокутского района Харьковской области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 27 марта 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина.

В родном селе Калиновка именем Героя названы улица и библиотека. В городе Николаев имя Шаповаленко С. Т. увековечено на стеле Героев.

Примечания

Литература 
 Бундюков А. Т., Кравченко М. В. Сыновняя верность Отчизне. Одесса, 1982.
 
 Трокаев А. А. Подвиг на шахтёрской земле. Донецк, 1983.

Ссылки 

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Краснокутском районе